Гран При може да се отнася за:
 Гран При (Формула 1)
 Гран При (снукър)
 Гран При по мотоциклетизъм